Ženská dvouhra Monterrey Open 2017 probíhala v první polovině dubna 2017. Do singlové soutěže monterreyského tenisového turnaje nastoupilo třicet dva hráček. Obhájkyní titulu byla britská tenistka Heather Watsonová, kterou ve čtvrtfinále vyřadila světová jednička Angelique Kerberová. Čtyři nejvýše nasazené splnily roli favoritek a všechny postoupily do semifinále.

Vítězkou se v repríze finálového duelu z roku 2013 stala druhá nasazená Ruska Anastasija Pavljučenkovová, jež v závěrečném utkání zdolala za 1.55 hodin německou turnajovou jedničku Angelique Kerberovou po třísetovém průběhu 6–4, 2–6 a 6–1. V probíhající sezóně si připsala premiérové turnajové vítězství, které představovalo devátý singlový titul na okruhu WTA Tour.

Pavljučenkovová vyhrála Monterrey Open počtvrté v kariéře a navázala na triumfy z let 2010, 2011 a 2013. Proti Němce ukončila šňůru tří vzájemných porážek a vůbec poprvé zdolala světovou jedničku.

Nasazení hráček 
Čtyři nejvýše nasazené hráčky obdržely volný los do druhého kola.

Pavouk

Finálová fáze

Horní polovina

Dolní polovina

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 
 

Monterrey Open
WTA Tour 2017